Zenon Nowak ist der Name folgender Personen:

* Zenon Nowak (Politiker, 1905) (1905–1980), polnischer Politiker
 Zenon Nowak (Politiker, 1949) (1949–2002), polnischer Politiker
 Zenon Hubert Nowak (1934–1999), polnischer Historiker